Массальский — русская фамилия. Происхождение фамилии — выходец из города Мосальска (варианты фамилии — Мосальский, Масальский).

 Массальский, Владимир Григорьевич (1920—1965) — Герой Советского Союза (1944).
 Массальский, Владислав Иванович (1859—1932) — ботаник, географ, путешественник и исследователь Центральной Азии.
 
 Массальский, Павел Владимирович (1904—1979) — актёр театра и кино, педагог, народный артист СССР (1963).

См. также 
 Масальский
 Масальскис
 Мосальские

Примечания